Ernst Leopold Frederik van Saksen-Meiningen (Hannover, 23 september 1895 - Maubeuge, 17 augustus 1914) was een prins van Saksen-Meiningen.

Hij was het vierde kind en de tweede zoon van prins Frederik van Saksen-Meiningen en Adelheid van Lippe-Biesterfeld. Hij was een neef van de Nederlandse prins-gemaal Bernhard.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trok hij ten strijde. Lang duurde die strijd overigens niet, want hij kwam al na enkele dagen om op het slagveld. Eenzelfde lot zou niet veel later zijn vader treffen. Prinses Adelheid verloor binnen een week zowel haar zoon en haar echtgenoot.

Huis Wettin